Bovenste Molen van Hulsen, een verdwenen watermolen bij de gehuchten Moorveld en Snijdersberg
 Bovenste Molen (Mechelen), een watermolen te Mechelen, Nederlands Limburg
 Bovenste Molen (Schinveld), een watermolen te Schinveld, Nederlands Limburg
 Bovenste Molen (Venlo), een verdwenen watermolen in Venlo, Nederland
 Bovenste Neustadtmolen, een verdwenen watermolen in Maastricht
 Bovenste Plasmolen, een watermolen te Plasmolen, Nederlands Limburg
 Caumeroliemolen, ook wel "Bovenste Molen van Heerlerbaan" genoemd, een verdwenen watermolen in Heerlen
 De Reek, tevens Bovenste of Voorste molen genoemd, een verdwenen watermolen in Maastricht